Strei bezeichnet:
 Strei (Hunedoara), einen Ort in der Stadt Călan im Kreis Hunedoara (Rumänien)
 Strei (Fluss), einen Fluss in Rumänien, der in den Mureș mündet